Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 2001 vond plaats van 19 tot en met 25 februari 2001 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Patricia Wartusch bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Mariana Díaz Oliva. Het eerste reekshoofd, Paola Suárez uit Argentinië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Hongaarse Rita Kuti Kis in twee sets. Suárez wist voor de tweede keer het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds haar vorige zege in Bogota. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste duo Tathiana Garbin en Janette Husárová won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste Argentijnse titelverdedigsters Laura Montalvo en Paola Suárez in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daarnaast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Italiaanse Garbin geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2001
Bogota